El Family Batán FC es un club de fútbol de Costa Rica, que se ubica en Batán, juega en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, la tercera categoría del país.

Historia 
El Familiy Batán FC el 19 de junio de 2022, se enfrentó en semifinales de ida contra Alianza F.C de la Tercera División de LINAFA (cuarta categoría), en el que lograron sacar el resultado y vencerlos en el marcador 3-2, teniendo que definir en la segunda vuelta. En el segundo encuentro ambos equipos empataron el partido 2-2, donde el ganador en el marcador global fue 5-4, victoria para Family Batán, logrando clasificar a la final de la Tercera División de LINAFA.

El 10 de julio de ese mismo año se da la final contra Torino F.C en busca del ascenso a LINAFA, en el que el Family Batán FC se coronó ganador del encuentro con un marcador 3-1, teniendo una leve ventaja en la vuelta. En el segundo partido, ambos equipos buscaron un boleto a ascender, por lo que al final del encuentro se definió el ganador siendo este, el club Family Batán F.C con el marcador 3-2, mientras el global, Family Batán arrasaba con el marcador 6-3, siendo esta victoria su ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado.

Estadio 
El equipo Family FC Batán, no posee un estadio con capacidad para los espectadores, si no, una cancha que está cerrada con mallas, esta ubicada en la parte céntrica de Batán.

Palmarés

Títulos nacionales 
 Tercera División de LINAFA (2021-22)

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Family FC Batán en Facebook.

Equipos de fútbol fundados en 2019
Equipos de la Tercera División de Costa Rica
Equipos de fútbol de la provincia de Limón